Embrace (banda americana) - de post-hardcore
Embrace (banda inglesa) - de indie rock
Embrace (álbum) - da banda homônima americana

Desambiguação